Marcelle  est un prénom féminin français, d'origine latine, de Marcella signifiant vouée au dieu Mars, fêtée le  en mémoire de Sainte Marcella, moniale à Rome, morte en 410 et localement le  en mémoire de Sainte Marcelle, vierge née au  en Auvergne.

Autres langues
Marcella, en italien

Personnalités

Saints chrétiens
 Sainte Marcelle

Patronyme 

 Armand Marcelle (1905-1974) est un rameur français.
 Christophe Marcelle (1968-) est un joueur de hockey sur glace français.
 Édouard Marcelle (1909-2001) est un rameur français, frère d'Armand Marcelle.
 Pierre Marcelle (1952- ) est un journaliste et écrivain français.

Prénom

Références

Autres 

Homonymie de patronyme